Vélès est un dieu de la mythologie slave.
 Veles est une formation en anneau à la surface du satellite Titan de la planète Saturne.
 Vélès est une ville de Macédoine du Nord.
 Titov Veles fut le nom donné à la ville de Vélès, en Macédoine du Nord, de 1946 à 1991, du temps de la Yougoslavie.
 Veles est un genre d'oiseaux, dont la seule espèce est l'Engoulevent à deux taches.
 Veles, nom d'un genre d'araignées qui a été utilisé pour désigner Pseudowubana wagae.
 Veles est un genre de protistes.
 FK Veles Moscou, un club de football russe.